Deighton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Deighton, York, ort, England, North Yorkshire, 
 Deighton, Hambleton, ort, England, North Yorkshire